Diacyclops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Andreas Kiefer 1927. Diacyclops ingår i familjen Cyclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Diacyclops